Ми́лгра́вис — топоним в Риге:

 Милгравис — канал между озером Кишэзерс и Даугавой.
 Милгравис (Яунмилгравис) — микрорайон, прилегающий к этому каналу.

См. также 
 Вецмилгравис